Амнези́я () может означать:

 Амнезия — заболевание с симптомами потери памяти, особенно на недавние важные события, или неполных воспоминаний о произошедших событиях.

Фильмы 
 «Амнезия» — американская драма 1997 года с Мэттью Модайном и Клаудией Шиффер в главных ролях.
 «Амнезия» — итальянский фильм 2002 года с Диего Абатантуоно и Серджо Рубини в главных ролях.
 «Амнезия» — американский триллер 2004 года с Эшли Джадд в главной роли.
 «Амнезия» — американский триллер 2019 года с Джонатаном Ризом Майерсом в главной роли.

См. также 
 Amnesia — британская трэш-метал группа.
 «Amnesia» — второй сингл из альбома группы Cherish The Truth.
 Amnesia: The Dark Descent («Амнезия. Призрак прошлого») — компьютерная игра в жанре survival horror, разработанная Frictional Games, авторами серии Penumbra. Выпущена 8 сентября 2010 на ПК.
 Thomas M. Disch’s Amnesia — компьютерная игра в жанре текстовый квест, вышедшая для MS-DOS и Apple II в 1986 году.
 Amnesia — ночной клуб на острове Ибица.
 Amnesia: A Machine for Pigs («Амнезия. Машина для свиней») — компьютерная игра в жанре survival horror, разработанная Frictional Games.